Chievo steht für:

 Chievo, heute Kijevo, einen Ort in Kroatien
 Chievo (Verona), eine Fraktion der italienischen Stadt Verona 
 Chievo Verona, einen italienischen Fußballverein